Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 49-es, továbbá 49A, 49É jelzésű villamosok:

Magyarország 

 49-es villamos (Budapest)
 49A villamos (Budapest)megszűnt
 49É villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 49-es villamos (Bécs)